Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel Pilot Pen Tennis) van 2002 vond plaats van zondag 18 tot en met zaterdag 24 augustus 2002 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de vijfde editie van het vrouwentoernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster, Venus Williams uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als tweede geplaatste landgenote Lindsay Davenport in twee sets. Williams wist voor de vierde achtereenvolgende keer het toer­nooi van New Haven op haar naam te schrij­ven. Het was haar 28e WTA-titel, de zevende van dat jaar. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Justine Henin was het vierde reekshoofd – zij kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Cara Black en Jelena Lichovtseva waren als derde geplaatst, en bereikten de halve finale. Voor die partij lieten zij evenwel verstek gaan.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Rennae Stubbs, strandde al in de eerste ronde.

Het als vierde geplaatste duo Daniela Hantuchová en Arantxa Sánchez Vicario won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Tathiana Garbin en Janette Husárová in drie sets. Het was hun tweede, en laatste, gezamen­lijke titel. De Slowaakse Hantuchová had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Spaanse Sánchez Vicario 65.

De Belgische Els Callens speelde samen met Russin Nadja Petrova – zij konden al na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Ook in het dubbelspel waren er geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

New Haven 2002
New Haven